Kvisvik bezeichnet:

 Kvisvik, Ort in der Kommune Tingvoll, Fährhafen bis 1992
 Raymond Kvisvik (* 1974), norwegischer Fußballspieler
 Brede Alexander Kvisvik (* 1984), norwegischer Schachspieler